AAE est un code, qui peut désigner :
 l'indicatif d'appel de la compagnie aérienne , aux États-Unis, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes ;
 .

AAE ou AaE est un sigle, qui peut désigner :
 Armée de l'air et de l'espace;
Académie de l'air et de l'espace ;
 Attaché d'administration de l'État, en France ;
 African-American English (en français, Anglais vernaculaire afro-américain), sociolecte aussi appelé ebonics par les linguistes ;
  ;
  ;
 Ahaus Alstätter Eisenbahn, une entreprise ferroviaire allemande spécialisée dans la location de wagons à marchandises ;
  ;
 alvéolite allergique extrinsèque (aussi appelé pneumopathie d'hypersensibilité), en médecine ;
 , association américaine professionnelle d'endodontistes, fondée à Chicago en 1943 ;
  ;
  ;
  ;
 Australian airExpress, une compagnie aérienne cargo située à Melbourne en Australie ;
 Acte authentique électronique.